Алексей Локтев: Локтев, Алексей Алексеевич (род. 1979) — советский и российский учёный, доктор физико-математических наук, профессор.
 Локтев, Алексей Васильевич (1939—2006) — советский и российский актёр театра и кино.